Лазне-Богданеч () — город в Пардубицком крае Чешской Республики, недалеко от Пардубице. Известен своими курортами.

История города 
Первое письменное упоминание о Богданче относится к 1264 году, когда царь Пршемысл Отакар II. дает деревню под названием Вилла Богданиц своему спутнику, солдату Стирону [2]. Поселок был основан ранее, имя Богданеч произошло от личного имени Богдан согласно профессиональной литературе. В 1343 году был зарегистрирован спор между гражданином Кржижем и приходским священником Богданечем, который закончился потасовкой, во время которой был разрушен алтарь. В 14 веке Богданеч принадлежал лордам Цимбурку, а в 1366–1421 годах монахи из бенедиктинского монастыря в Опатовицах над Лабем имели право сдаться церкви. Богданеч и монастырские имения были приобретены в 1436 году императором Сигизмундом и заложили их. 8 января 1491 года Вильгельм II приобрел поместье за ​​33 000 копеек пражского гриша. из Пернштейна. Его правление ознаменовало расцвет Богданеча. Деревня получила различные важные привилегии, процветала торговля и ремесленное производство. Самым значительным деянием г-на Вилема было создание прудовой фермы, центром которой был Богданеч. На сегодняшний день 44 пруда с этой фермы были сохранены и поддерживаются.

В конце 19-го века создание торфяного курорта Яном Веселым, арендатором пруда, внесло существенные изменения в жизнь города. Опытная операция была начата в 1897 году, в первый год услугами курорта воспользовались 70 пациентов. В 1908 году между деревнями Богданеч и Пардубице была установлена ​​первая чешская регулярная автобусная линия, по которой ехал автобус Laurin & Klement, принадлежавший основателю курорта Яну Весели. Курорт тогда предоставил гражданам Богданеча работу и использовал работу местных мастеров. В то время спа также расширился, и его популярность увеличилась. Сегодня спа-центр предлагает лечение торфом, электротерапию, гидротерапию, физические упражнения, массаж и ингаляции. В течение календарного года 7000 пациентов по очереди в них.

Богданеч получил статус курортного города в 1963 году и стал городом в 1971 году. Официальное изменение названия на Лазне Богданеч было присвоено городу 1 марта 1980 года.

Население

Примечания 

Города Пардубицкого края
Курорты Чехии